Nobuyuki Sato puede referirse a las siguientes personas:

 Nobuyuki Sato (atleta) (1972-), atleta japonés;
 Nobuyuki Sato (yudoca) (1944-), yudoca japonés.